Топкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Топкое — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Топкое — деревня в Орловском районе Орловской области.